Recklinghausen (stad), een stad in Duitsland.
 Kreis Recklinghausen, een district (Landkreis) in Duitsland.
 Vest Recklinghausen, een middeleeuwse heerlijkheid.
 ziekte van Von Recklinghausen, een vorm van Neurofibromatose (type 1).
 Friedrich Daniel von Recklinghausen, ontdekker van bovengenoemde aandoening